Menachem – król Izraela (państwa północnego) w latach 752–742 p.n.e.
 Menachem – powstaniec żydowski biorący udział w wojnie żydowskiej (66–73)